Санкт-Рупрехт-на-Рабе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  Население составляет 1985 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 11,78 км². Официальный код  —  61765.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Прегартнер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Зелёные занимают 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии